Plebejus megalo är en fjärilsart som beskrevs av Mcdunnough 1930. Plebejus megalo ingår i släktet Plebejus och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
megalo